Die Internationaux de Strasbourg 2015 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Straßburg. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 16. bis 23. Mai statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internationaux de Strasbourg 2015 fanden vom 15. bis 16. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
2015